Hiesinger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Hiesinger (* 1947), deutscher Ruderer
 Heinrich Hiesinger (* 1960), ein deutscher Industriemanager